Grotthuß ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Ewald von Grotthuß, deutsch-baltischer Pianist und Komponist 
 Elisabeth von Grotthuß (1820–1896), österreichische Erzählerin und Dramatikerin
 Jeannot Emil von Grotthuß (1865–1920), deutscher Publizist
 Sophie von Grotthuß (1763–1828), Schriftstellerin, siehe Sophie Leopoldine Wilhelmine von Grotthuis
 Theodor Grotthuß (1785–1822), lettischer Naturwissenschaftler
 Freiherren von Grotthuß, eine ursprünglich westfälische und niederrheinische Adelsfamilie, später auch in Kurland, Livland, Schweden sowie Ost- und Westpreußen ansässig, siehe Grotthuß (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Grotthuß-Mechanismus